Караси́ — посёлок в Крутихинском районе Алтайского края России. Административный центр Заковряшинского сельсовета.

География 
Посёлок находится возле озера Караси, название села — географический топоним. Рельеф местности — равнина с небольшими перепадами высот. Поселение находится на севере Приобского плато, в лесостепной зоне.

 Климат
Территория, к которой относится посёлок Караси, характеризуется континентальным климатом с хорошо выраженной сменой времен года. Зимой средняя температура — 19 градусов по Цельсию, летом — до +22. Количество осадков, в среднем выпадающих в год, 250—300 мл.

 Уличная сеть

В посёлке одна улица — Карасевская, расположена вдоль региональной автомобильной трассы. Жителей посёлка Караси обслуживает почтовое отделение, которое находится в селе Заковряшино

 Расстояние до

 районного центра Крутиха 15 км.
 краевого центра Барнаул 174 км.

 Ближайшие населенные пункты

Новоувальский 4 км, Заковряшино 7 км, Дресвянка 8 км, Камень-на-Оби 9 км, Большой Лог 10 км.

 Транспорт
Посёлок находится в 19 км от железнодорожной станции, расположенной в городе Камень-на-Оби. Жители села пользуются услугами общественного автомобильного транспорта — автобусами и маршрутными такси.

Население

Инфраструктура 
Дети из поселка Караси обучаются в МКОУ «Заковряшинская СОШ». Ежедневно рейсовый школьный автобус привозит детей на занятия. На базе школы имеется библиотека и спортивный клуб «Чемпион». После капитального ремонта в 2018 году в школе появился новый спортзал. Есть филиал ФЛ МУЧ «Крутихинская ЦРБ», магазин.

Достопримечательности 
В 4 километрах от села Заковряшино и в 1,5 км от поселка Караси находится Курганная группа Заковряшино IV. В поселке Караси был найден бронзовый нож, хранящийся в экспозиции Алтайского Государственного Краеведческого музея.

Примечания 

Населённые пункты Крутихинского района